Agostino Frassinetti – pallanuotista e nuotatore italiano
Giuseppe Frassinetti – religioso italiano
Paola Frassinetti – politica e avvocato italiana
Paola Frassinetti – religiosa italiana, sorella di Giuseppe
Teresa Frassinetti – ex pallanuotista e dirigente sportiva italiana